Извековское сельское поселение — муниципальное образование в составе Новодугинского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Извеково.

Образовано законом от 20 декабря 2004 года.

Географические данные 
 Общая площадь: 359,8 км²
 Расположение: юго-западная часть Новодугинского района
 Граничит:
 на севере — с Сычёвским районом
 на северо-востоке — с Новодугинским сельским поселением
 на юго-востоке — с Высоковским сельским поселением
 на юге — с Вяземским районом
 на западе — с Холм-Жирковским районом
 на северо-западе — с Днепровским сельским поселением
 По территории поселения проходит автомобильная дорога Новодугино —Днепровское.
 Крупная река: Вазуза.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находятся 46 населённых пунктов:

Примечания 

Сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения Новодугинского района
Муниципальные образования Новодугинского района